Ланг, Лэнг () — немецкая и англосаксонская (английская, шотландская, ирландская) фамилия. Известные носители:

Ланг 
 Ланг, Адам (род. 1993) — венгерский футболист, центральный защитник.
 Ланг, Адольф (1848—1913) — венгерский архитектор.
 Ланг, Александр Александрович (псевдоним Миропольский А. Л.; 1872—1917) — поэт, переводчик, прозаик.
 Ланг, Андреас (род. 1979) — немецкий кёрлингист.
 Ланг, Арнольд (1855—1914) — швейцарский зоолог, сравнительный анатом.
 Ланг, Бенджамин Джонсон (1837—1909) — американский музыкант, композитор и дирижёр.
 Ланг, Валери (1966—2013) — французская актриса.
 Ланг, Вернер (1922—2013) — немецкий конструктор автомобилей.
 Ланг, Вильгельм (1832—1915) — немецкий писатель и публицист.
 Ланг, Геза (1916—1980) — венгерский ботаник и растениевод, член Венгерской АН.
 Ланг, Генри Роземан (1853—1934) — северо-американский филолог-романист.
 Ланг, Генрих Готлоб (1739—1809) — немецкий натуралист.
 Ланг, Георгий Фёдорович (1875—1948) — советский терапевт, академик АМН СССР.
 Ланг, Герман (1909—1987) — немецкий автогонщик, пилот Формулы-1.
 Ланг, Евгения Александровна (1890—1973) — русская художница.
 Ланг, Жак (род. 1939) — французский политик.
 Ланг, Иван Лоренц (ум. после 1738) — российский дипломат.
 Ланг, Иоганн Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 2211; 26 ноября 1810.
 Ланг, Иосиф Матвеевич (1775—1820) — российский юрист и профессор.
 Ланг, Исаак (более известен как Иван Голль; 1891—1950) — немецко-французский поэт, один из представителей экспрессионизма.
 Ланг, Йозеф Адольф (1873—1936) — австрийский художник-портретист, декоратор и мастер гравюры (литографии).
 
 Ланг, Карел (род. 1958) — чешский хоккеист.
 Ланг, Катрин (род. 1836) — немецкая биатлонистка.
 Ланг, Кэтрин Дон (род. 1961) — канадская певица.
 Ланг, Лоренц (1690-е — 1752) — шведский инженер, посол.
 Ланг, Людвиг (1849—1918) — венгерский экономист и политический деятель.
 Ланг, Маргарет (1867—1972) — американский композитор.
 Ланг, Мари (1858—1934) — австрийская феминистка, теософ.
 Ланг, Мария (1914—1991) — шведская писательница детективов.
 Ланг, Михаэль (род. 1991) — швейцарский футболист.
 Ланг, Моисей Петрович (около 1740—1788) — генерал-майор, герой войны против польских конфедератов.
 Ланг, Наоми (род. 1878) — американская фигуристка.
 Ланг, Олег Владимирович (1950—2013) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2010).
 Ланг, Пол Генри (1901—1991) — американский музыковед и музыкальный критик.
 Ланг, Рейн (род. 1975) — эстонский политик.
 Ланг, Рикарда (род. 1994) — немецкий политик.
 
 Ланг, Розмари (1947—2017) — немецкая певица.
 Ланг, Саския (род. 1986) — немецкая гандболистка.
 Ланг, Танель (род. 1995) — эстонский футболист.
 Ланг, Тони (род. 1982) — немецкий биатлонист и лыжник.
 Ланг, Флори (род. 1983) — швейцарский пловец.
 Ланг, Фридрих (1915—2003) — немецкий военный летчик-ас во времена Третьего Рейха.
 Ланг, Фриц (1890—1976) — немецкий, американский кинорежиссёр.
 Ланг, Чеслав (род. 1955) — польский велогонщик.
 Ланг, Эмиль (1909—1944) — немецкий летчик-ас.
 Ланг, Энрико (род. 1972) — итальянский легкоатлет.
 Линнерстрём-Ланг, Кай Ульрик (1896—1959) — датский биохимик.

Лэнг 
 Лэнг, Билл (1883—1952) — австралийский боксёр.
  (1920—1985) — американский танцовщик и актёр.
 Лэнг, Джессика (род. 1949) — американская актриса.
 Лэнг, Джим (род. 1950) — американский композитор.
 
 Лэнг, Космо Гордон (1864—1945) — архиепископ Кентерберийский.
 Лэнг, Кэтрин Келли (род. 1961) — американская актриса.
 Лэнг, Луис (род. 1993) — английский футболист.
 Лэнг, Лэсли (1925—2021) — ямайский легкоатлет.
 Лэнг, Майкл (1944—2022) — американский концертный промоутер, продюсер.
 Лэнг, Перл (1921—2009) — американская танцовщица и хореограф.
 Лэнг, Рик (род. 1953) — канадский кёрлингист и тренер.
 Лэнг, Роберт (род. 1961) — американский физик и мастер оригами.
 Лэнг, Стивен (род. 1952) — американский актёр.
 Лэнг, Томми (1906—?) — шотландский футболист.
  (1874—1960) — британский ботаник.
 Лэнг, Хоуп (1933—2003) — американская актриса, обладательница двух премий «Эмми».
 Лэнг, Чарльз (1902—1998) — американский кинооператор, лауреат премии «Оскар».
 Лэнг, Эндрю (1844—1912) — шотландский писатель, переводчик, историк и этнограф.

Другое 
 «Кристиан Ланг — человек без запаха» — роман финского писателя Челя Вестё.
 Скотт Лэнг — персонаж Marvel Comics.
 Скотт Лэнг — персонаж Кинематографической вселенной Marvel, основанный на герое комиксов.

См. также 
 Lang

Примечания